Yvonne Meusburger era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Bianca Botto.

Il singolare del torneo di tennis Empire Trnava Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anastasija Sevastova che ha battuto in finale Ana Savić per walkover.

Teste di serie

 Dinah Pfizenmaier (secondo turno)
 Valerija Savinych (semifinali)
 Nastassja Burnett (semifinali)
 Yvonne Meusburger (secondo turno)

  Julija Bejhel'zymer (secondo turno)
  Bibiane Schoofs (quarti di finale)
  Anastasija Sevastova (campionessa)
  Elica Kostova (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Empire Trnava Cup 2012